«Allons enfants», le prime due parole de La Marsigliese, l'inno nazionale francese, può riferirsi anche a:
 Allons enfants – film del 2018 diretto da Stéphane Demoustier
 Allons enfants (La Troisième Guerre) – film del 2020 diretto da Giovanni Aloi
 Allons enfants – partito politico francese fondato nel 2014